TKT steht für:
 Tak (Stadt), IATA-Code des thailändischen Flughafens
 Teaching Knowledge Test, ein Test der Universität Cambridge
 Ton kilometers transported, ein Maß für die Beförderungsleistung von Gütern
 Trampolin-Körperkoordinationstest, ein motoskopisches Testverfahren nach Ernst J. Kiphard
 Transkaryotic Therapies, ein US-amerikanisches biopharmazeutisches Unternehmen
 Transketolase, ein Enzym
 Bahnhof Kirchheim (Teck) nach DS 100

tkt steht für: 
 Kathoriya Tharu (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der Tharu-Sprachen, einer Sprachgruppe der östlichen indoarischen Sprachen

Abkürzung